Plaats in Indonesië
 Sungai Petai (Talo Kecil), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Sungai Petai (Kampar Kiri Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau